Hugo der Gütige ist der Name und Beiname folgender Personen:
* Hugo (I.) der Gütige, Herr von Lusignan und Stammvater des Adelshauses Lusignan, siehe Hugo I. von Lusignan
 Hugo (II.) der Gütige († 967), Herr von Lusignan, siehe Hugo II. von Lusignan